Kirna kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Kırna, ort, Nachitjevan,

Estland 

 Kirna, Järvamaa, by i Türi kommun, 
 Kirna, Läänemaa, by i Lääne-Nigula kommun
 Kirna, Raplamaa, by i Märjamaa kommun

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar